Marcello Prestinari – generale italiano
 Generale Marcello Prestinari – cacciatorpediniere della Regia Marina